Hums ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Hums (1937–2015), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Hajj Lutfi al-Hums (1929–2010), Führer der ägyptischen Muslim-Bruderschaft
 Theo Hums (1909–1950), deutscher Kommunalpolitiker (NSDAP) und SA-Führer.

Hums steht für:
 Hums (Gemeinde Mitterndorf an der Fischa), Gutshof in Mitterndorf an der Fischa, Niederösterreich